Ha habido dos ediciones de los Juegos Olímpicos con sede en Berlín:

 Juegos Olímpicos de Berlín 1916, VI Juegos Olímpicos de Verano (suspendidos por la I Guerra Mundial).
 Juegos Olímpicos de Berlín 1936, XI Juegos Olímpicos de Verano.